Shumei peut faire référence à :
 Shinji Shumeikai ou Shumei, un nouveau mouvement religieux japonais.
 Shūmei, une grande cérémonie de baptême du théâtre kabuki.
 Shūmei Ōkawa (1886-1957), un nationaliste japonais, écrivain pan-asiatique et islamologue.
 Yu Shumei (1977-), une biathlète chinoise.